

Градна — річка; права притока Слатини.
 Велька Градна — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Мала Градна — село, громада округу Бановце-над-Бебравоу, Тренчинський край.
 Сульов-Градна — село, громада округу Битча, Жилінський край.

Градна — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Самобор.